A Equipe canadense representa o Canadá na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial.

Historia 
O Canadá competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram as Semifinais de 1988.

Equipe atual (2021)
 Leylah Annie Fernandez
 Rebecca Marino
 Carol Zhao
 Sharon Fichman

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Canadense da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis